Jan Gostomski (zm. ok. 1590) – kasztelan rawski
 Jan Gostomski (zm. 1623) – wojewoda kaliski, wcześniej inowrocławski, brzeskokujawski
 Jan Gostomski – opat wąchocki, kantor krakowski